Заманов, Аббас:
 Заманов, Аббас Мамедтаги оглы (1924—?) — советский и азербайджанский государственный и политический деятель.
 Заманов, Аббас Фаттах оглы (1911—1993) — азербайджанский критик, литературовед.